

Persone 
Erminio Azzaro (1948) – atleta e allenatore di atletica leggera italiano
Giuseppe Azzaro (1925-2022) – avvocato e politico italiano
Leonardo Azzaro (1978) – tennista italiano
Loris Azzaro (1933-2003) – stilista italo-francese

Altro
Azzaro Paris – maison francese fondata dallo stilista italo-francese Loris Azzaro